
Танкосамоходный полк — комбинированное тактическое танковое формирование в Советской армии в период 1945—1957 гг.

Описание 
Танкосамоходные полки создавались на базе танковых и самоходно-артиллерийских бригад и полков. Сокращённое наименование — тсп. Организационно полки поначалу находились в армейском подчинении, а с 1947 в каждой стрелковой и пулемётно-артиллерийской дивизии стал вводиться танкосамоходный полк.

Полки обычно наследовали награды и именования тех формирований времён ВОВ, на базе которых создавались.

Нумерация с танковыми полками у тсп не отличалась. Поначалу сохранялось различие нумерации между гвардейскими и прочими полками, но с 1947 года, после принятия Постановления Совета министров СССР № 219-97сс от 4 февраля 1947 г. эту разницу стали исправлять.

Разновидностью танкосамоходных полков были тяжёлые танкосамоходные полки (ттсп). Находились ттсп в составе танковых дивизий СА до 1957 года.

В 1955—1957 гг. все танкосамоходные полки переименованы в тяжёлые танковые полки. Все САУ из них были изъяты. Полки армейского подчинения были расформированы.

Вооружение и военная техника 
Танкосамоходные полки с 1947 года имели различный состав:
 тяжёлый танкосамоходный полк танковой дивизии имел 2 батальона тяжёлых танков ИС-2 или ИС-3 (всего 46 танков) и батальон САУ ИСУ-122 (21 единица);
 тяжёлый танкосамоходный полк механизированной дивизии состоял из 1 батальона танков ИС-2 или ИС-3 (24 ед.) и 2 батальонов СУ-100 (42 ед.);
 танкосамоходный полк стрелковой дивизии состоял из 2 батальонов Т-34-85 (52 ед.) и батальона САУ СУ-100 или СУ-76 (16 ед.);
 танкосамоходный полк отдельной стрелковой бригады состоял из 15 единиц Т-34-85 и 7 СУ-100 или СУ-76.

Состав 
Тяжёлый танкосамоходный полк (ттсп) танковой дивизии:
 управление;
 1-й тяжёлый танковый батальон (2 танковые роты);
 2-й тяжёлый танковый батальон (2 танковые роты);
 самоходно-артиллерийский батальон (2 роты САУ);
 разведывательный взвод;
 взвод связи;
 отделение химической защиты;
 комендантский взвод;
 автотранспортный взвод;
 хозяйственный взвод;
 артиллерийская ремонтная мастерская;
 полковой медицинский пункт;
 клуб.

Примечания

Литература 
 
 

Полки
Танковые войска СССР
Типы воинских формирований по странам